То́ррес () — фамилия и топоним испанского и португальского происхождения.

Фамилия

А 
 Торрес, Алберто (1865—1917) — бразильский политический и общественный деятель, мыслитель.
 Торрес, Альберт (род. 1990) — испанский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик.
 Торрес, Анибаль (род. 1942) — перуанский политик.
 Торрес, Антонио (1943—2003) — испанский футболист.
 Торрес, Анри (1891—1966) — французский адвокат, политик, писатель.
 Торрес, Артуро (1906—1987) — чилийский футболист.
 Торрес, Аурелиано (род. 1982) — парагвайский футболист.

Б 
 Торрес, Бланка (1928—2006) — мексиканская актриса театра, кино и телесериалов.

Г 
 Торрес, Габриэль (род. 1988) — панамский футболист.
 Торрес, Герсон (род. 1997) — коста-риканский футболист.
 Торрес, Гиль (?—1254) — католический церковный деятель XIII века, кардинал-дьякон с титулом церкви Св. Косьмы и Дамиана.
 Торрес, Глейбер (род. 1996) — венесуэльский бейсболист.

Д 
 Торрес, Даниэль (род. 1989) — колумбийский футболист.
 Торрес, Дара (род. 1967) — американская пловчиха, 4-кратная олимпийская чемпионка.
 Торрес, Даянара (род. 1974) — пуэрто-риканская актриса и фотомодель, Мисс Вселенная 1993 года.
 Торрес, Джина (род. 1969) — американская актриса.
 Торрес, Диего (род. 1971) — аргентинский актёр и певец.
 Торрес, Диего Игнасио (род. 1992) — чилийский футболист.
 Торрес Гарсете, Диего Хоэль (род. 2002) — парагвайский футболист.

И 
 Торрес, Ив (род. 1984) — американская танцовщица, модель, актриса и профессиональный рестлер.
 Торрес, Иван Артуро (род. 1991) — парагвайский футболист.
 Торрес, Ирма (1927—2010) — мексиканская актриса.

К 
 Торрес, Карен (род. 1992) — боливийская пловчиха, участница Олимпийских игр.
 Торрес, Карлос (1929—2001) — чилийский астроном.
 Торрес, Карлос Алберто (род. 1944) — бразильский футболист.
 Торрес, Кармело — американский музыкант, певец, автор песен, участник группы Del Castillo.
 Торрес, Карен (род. 1992) — боливийская пловчиха, участница Олимпийских игр 2012 года.
 Торрес, Касимиро (1906—?) — чилийский футболист.
 Торрес, Корайма (род. 1973) — венесуэльская актриса.
 
 Торрес, Курро (род. 1976) — испанский футболист.

Л 
 Торрес, Леандро (футболист)
 Торрес, Левис (род. 1978) — колумбийская баскетболистка.
 Торрес, Лиз (род. 1947) — американская актриса, комедиантка и певица.
 Торрес, Лолита (Беатрис Мариана Торрес, 1930—2002) — аргентинская актриса и певица.

М 
 Торрес, Макнелли (род. 1984) — колумбийский футболист.
 Торрес, Мариано (род. 1987) — аргентинский футболист.
 Торрес, Марсело (род. 1997) — аргентинский футболист.

О 
 Торрес, Оливер (род. 1994) — испанский футболист.
 Торрес, Омар (Torrez) (род. ?) — мексикано-американский гитарист.

П 
 Торрес, Пакита (род. 1948) — испанская актриса и модель.
 Торрес, Пау (род. 1997) — испанский футболист.
 Торрес, Пласидо Рамон де (1847—1910) — испанский фальсификатор почтовых марок.

Р 
 Торрес, Ракель (1908—1987) — американская киноактриса.
 Торрес, Ральф (род. 1979) — американский политик, губернатор Северных Марианских островов.
 Торрес, Раффи (род. 1981) — профессиональный канадский хоккеист.
 Торрес, Регла (род. 1975) — кубинская волейболистка, лучшая волейболистка XX века по версии Международной федерации волейбола.
 Торрес, Рикардо (род. 1981) — колумбийский боксёр-профессионал.
 Торрес, Ричард (род. 1999) — американский боксёр-профессионал.
 Торрес, Роман (род. 1986) — панамский футболист.

С 
 Торрес, Сандра (род. 1955) — гватемальский политик, бывшая Первая леди Гватемалы (2008—2011).
 Торрес, Сергей (род. 1987) — кубинский гребец-каноист.
 Торрес, Серхио (род. 1981) — аргентинский футболист.

Т 
 Торрес, Тико (настоящее имя Эктор Самуэ́ль Хуа́н То́ррес; род. 1953) — американский музыкант, барабанщик, ударник рок-группы Bon Jovi.

У 
 Торрес, Уол (род. 1930) — бразильский гендерный терапевт и сексолог.

Ф 
 Торрес, Факундо (род. 2000) — уругвайский футболист.
 Торрес, Феликс (род. 1997) — эквадорский футболист.
 Торрес, Фернанда (род. 1965) — бразильская актриса, сценарист и кинопродюсер.
 Торрес, Фернандо (род. 1984) — испанский футболист.
 Торрес, Ферран (род. 2000) — испанский футболист.
 Торрес, Фина (род. 1951) — венесуэльский кинорежиссёр и сценарист.
 Торрес, Франсиско (ок. 1509 1584) — испанский иезуит, христианский писатель, богослов, эллинист, переводчик, деятель контрреформации.

Х 
 Торрес, Хави (род. 1986) — испанский футболист.
 Торрес, Хайро (род. 2000) — мексиканский футболист.
 Торрес, Хиль
 Торрес, Хорди (род. 1987) — испанский мотогонщик.
 Торрес, Хосе Луис (1936—2009) — пуэрто-риканский боксёр.
 Торрес, Хосе Фернандес (род. 1958) — гитарист фламенко, обладатель двух премий «Грэмми».
 Торрес, Хосе Франсиско (род. 1987) — американский футболист.
 
 Торрес, Хуанфран (род. 1985) — испанский футболист.

Э 
 Торрес, Эдсон (род. 1998) — мексиканский футболист.
 Торрес, Эльдер (род. 1995) — гондурасский футболист.
 Торрес, Эрик (род. 1993) — мексиканский футболист.

Составная фамилия 
 Торрес Акоста, Мария Соледад (1826—1887) — испанская католическая монахиня, святая.
 Торрес-и-Айяла, Лауреано (1645—1722) — испанский военнослужащий, губернатор Флориды и Кубы, рыцарь ордена Сантьяго.
 Торрес Вильярроэль, Диего де (1694—1770) — испанский писатель, представитель позднего барокко.
 Торрес Гарсия, Хоакин (1874—1949) — уругвайский художник.
 Торрес Гонсалес, Феликс (1917—2008) — кубинский коммунистический политик.
 Торрес Кадена, Хосе (род. 1952) — колумбийский футбольный судья.
 
 Торрес Мендес, Рамон (1809—1885) — художник и график, один из самых известных костумбристов Колумбии ХІХ века, мастер миниатюрного портрета.
 Торрес Моралес, Хеновева (1870—1956) — испанская католическая монахиня, святая.
 Торрес Нило, Хорхе (род. 1988) — мексиканский футболист.
 Торрес Пастор, Мануэль (также известный как просто Торрес; 1930—2014) — испанский футболист.
 Торрес Перес, Анхель Виктор (род. 1966) — испанский политик.
 Торрес де Португаль, Фернандо (15??—1592) — испанский дворянин, колониальный чиновник, вице-король Перу с 1585 по 1589 год.
 Торрес-и-Кеведо, Леонардо (1852—1936) — испанский инженер и изобретатель.

 Алькала Самора-и-Торрес, Нисето (1877—1949) — первый премьер-министр (1931) и первый президент (1931—1936) Второй Испанской республики.
 Варгас Торрес, Луис (1855—1887) — эквадорский революционер и национальный герой Эквадора.
 Пенья Торрес, Эрмес (1938—1964) — член движения 26 июля, участник кубинской революции и заместитель Хорхе Масетти в Партизанской армии народа.
 Родригес Торрес, Хоаким (1802—1872) — политический и государственный деятель Бразильской империи.
 Ромеро де Торрес, Хулио (1874—1930) — испанский художник.
 Фигероа-и-Торрес, Альваро де (1863—1950) — историк и политический деятель Испании.

Вымышленные персонажи 
 Б'Еланна Торрес — получеловек-полуклингонка из сериала Звёздный путь: Вояджер.
 Торрес — герой мультфильма Обан: звездные гонки.
 Антонио Торрес — вымышленный персонаж телевизионной американской мыльной оперы NBC от 1997 года: «Сансет Бич», роль которого исполнил: Ник Кириазис.

Топоним 
 Торрес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Абия-де-лас-Торрес — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Блекуа-и-Торрес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.
 Дос-Торрес — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Валенсия-де-лас-Торрес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Вильянуэва-де-лас-Торрес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Каньете-де-лас-Торрес — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Куатро-Торрес — деловой центр рядом с Площадью Кастилии в Мадриде, состоящий из четырёх офисных небоскрёбов.
 Лас-Торрес-де-Котильяс — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия.
 Лукайнена-де-лас-Торрес — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Мадригаль-де-лас-Альтас-Торрес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Медина-де-лас-Торрес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Нуэва-Вилья-де-лас-Торрес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Оркахо-де-лас-Торрес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Острова Торрес — группа островов в юго-западной части Тихого океана между островами Санта-Крус и Новые Гебриды.
 Песуэла-де-лас-Торрес — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Порто-Торрес — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, подчиняется административному центру Сассари.
 Торрес-де-Альбанчес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Торрес-де-Альбаррасин — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 Торрес-де-Альканадре — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.
 Торрес-де-Барбуэс — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.
 Торрес-де-Беррельен — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.
 Торрес-де-ла-Аламеда — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Торрес-де-Санта-Крус — пара небоскрёбов, представляющих собой жилые башни-близнецы в городе Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова, Испания).
 Торрес-де-Сегре — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония.
 Торрес-дель-Каррисаль — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 
 Торрес-дель-Рио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.
 Торрес-Торрес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.

Прочее 
 «Торрес» — итальянский футбольный клуб из города Сассари.
 Линии Торрес-Ведрас — линии фортификационных сооружений на подступах к Лиссабону, возведённые в период с ноября 1809 по сентябрь 1810 годов.

См. также 
 Торресов пролив
 Торес
 Торриш